Liebenthal (Kansas), een plaats in de staat Kansas in de Verenigde Staten 
Liebenthal, de Duitse naam van de Poolse plaats Lubomierz